Марти́н дель Ба́рко Сентене́ра (; ) — испанский священник, исследователь, поэт. В его честь названа улица в Буэнос-Айресе.

Биография 
Стал светским священником и в 1572 году сопровождал, как священник, экспедицию Хуана Ортиса де Зарате в Ла-Плату в Южной Америке. Стал архидиаконом церкви Парагвая. В 1582 году направился в Лиму, где стал секретарём проходившего там третьего синода.

После возвращения в Европу, в 1602 году закончил свою поэтическую работу, известную как «Аргентина и покорение Рио-де-ла-Платы», которую он посвятил вице-королю Португалии. Данная поэма представляет высокую историческую ценность, так как описывает почти четверть века испанских усилий в Аргентине и соседних странах, которым Сентенера был главным свидетелем, и, таким образом, заполняет значительные пробелы в знании истории того периода.

Примечания

Ссылки 
 Martin del Barco Centenera // Catholic Encyclopedia

Исследователи Южной Америки
Католические священники Испании
Испанские поэты
Поэты Испании
Поэты XVI века
Поэты XVII века